Натуральне число 1468
 1468 рік до нашої ери
 1468 рік нашої ери